Tsinghua () peut se référer à :
 Université Tsinghua  à Pékin, l'une des universités les plus prestigieuses de République populaire de Chine.
 Tsinghua Tongfang, une grande entreprise de la République populaire de Chine active en divers domaines techniques et technologiques.
 Jardin Tsinghua, jardin situé dans le district de Haidian, à Pékin.